Президенти-Фигейреду () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Амазонас. Составная часть мезорегиона Центр штата Амазонас. Находится в составе крупной городской агломерации. Входит в экономико-статистический микрорегион Риу-Прету-да-Эва. Население составляет 27 175 человек на 2010 год. Занимает площадь 25 421,25 км². Плотность населения — 1,07 чел./км².

История 
Город основан в 1985 году.

Границы 
Муниципалитет граничит:
 на севере — штат Рорайма
 на северо-востоке — муниципалитет Урукара
 на востоке — муниципалитет Сан-Себастьян-ду-Уатуман
 на юго-востоке — муниципалитет Итапиранга
 на юге — муниципалитет Риу-Прету-да-Эва
 на юго-западе — муниципалитет Манаус
 на западе — муниципалитет Нову-Айран

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 года Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население муниципалитета составляло:

По оценке 2015 года население муниципалитета составляло 32 812 жителей.

Административное деление 
Муниципалитет состоит из 2 дистриктов:

Важнейшие населенные пункты

Ссылки 
 IBGE Cidades
 Confederação Nacional de Municípios (CNM)

Муниципалитеты штата Амазонас